Gemeentelijk Sportcentrum (Duffel), het stadion van KFC Duffel
 Gemeentelijk Sportcentrum (Heist-op-den-Berg), het stadion van KSK Heist
 Gemeentelijk Sportcentrum (Ingelmunster), het stadion van OMS Ingelmunster